Monte Magno - montagna delle Prealpi Luganesi
 Monte Magno - montagna situata nel comune di Gavardo